Hitchcock puede referirse a:

Personas 
 Alfred Hitchcock (1899–1980), director de cine británico;
 Patricia Hitchcock (1928-), actriz, hija de Alfred Hitchcock;
 Alma Reville (1899-1982), conocida como Lady Hitchcock, actriz y esposa de Alfred Hitchcock;
 Albert Spear Hitchcock (1865–1935), botánico y agrostólogo sistemático estadounidense;
 Billy Hitchcock (1916–2006), jugador de baseball estadounidense;
 Carol Hitchcock, cantante australiana;
 Charles Henry Hitchcock (1836–1919), geólogo estadounidense;
 Charles Hitchcock Adams (1868–1951), astrónomo estadounidense aficionado.
 Charles Leo Hitchcock (1902-2000), zoólogo y botánico estadounidense;
 Daniel Hitchcock (1739–1777), militar estadounidense;
 Daniel Hitchcock (Tasmania), miembro del Tasmanian Legislative Council;
 David Hitchcock (guionista), artista y guionista británico;
 David Howard Hitchcock (1861–1943), pintor estadounidense;
 Edward Hitchcock (1793–1864), naturalista y geólogo estadounidense;
 Edward Griffin Hitchcock (1837–1898), alguacil de Hawái;
 Ethan A. Hitchcock (general) (1798–1870), General del ejército estadounidense;
 Ethan A. Hitchcock (secretario del Interior) (1835–1909), Secretario del Interior de los Estados Unidos;
 Frank H. Hitchcock (1867–1935), político estadounidense;
 Frank Lauren Hitchcock (1875–1957), físico y matemático estadounidense;
 George Hitchcock (artista) (1850–1913), artista estadounidense;
 George B. Hitchcock (1812–1872), reverendo estadounidense;
 George Hitchcock (poeta) (1914–2010), poeta estadounidense;
 Gilbert Hitchcock (1859–1934), representante y senador estadounidense;
 Harvey Rexford Hitchcock (1800–1855), misionero estadounidense;
 Henry Hitchcock (1792–1839), Fiscal general de Alabama;
 Henry-Russell Hitchcock (1903–1987), historiador arquitectónico estadounidense;
 Herbert E. Hitchcock (1867–1958), Senador estadounidense;
 Hugh Wiley Hitchcock (1923-2007), musicólogo estadounidense;
 Jimmy Hitchcock (1911–1959), jugador de fútbol americano;
 Jimmy Hitchcock (cornerback) (1970-), jugador de fútbol americano;
 Karen R. Hitchcock, Director de la Queen's University en Kingston, Ontario;
 Ken Hitchcock (1951-), entrenador de la NHL;
 Kevin Hitchcock (1962-), portero británico;
 Lambert Hitchcock (1795–1852), diseñador estadounidense;
 Lydia Hitchcock (1946-2011), pseudonimo de Penelope Jones Halsall, escritora británica;
 Michael Hitchcock (1958-), actor, guionista y productor estadounidense;
 Nicola Hitchcock, cantante, compositora y productora británica;
 Nigel Hitchcock (1971-), saxofonista británico;
 Paul Hitchcock (1975-), jugador de críquet australiano;
 Peter Hitchcock (1781–1853) Juez de la Ohio Supreme Court;
 Phineas Hitchcock (1831–1881) Senador estadounidense;
 Raymond Hitchcock (1929-), jugador de críquet australiano;
 Raymond Hitchcock (actor) (1865–1929), actor estadounidense;
 Ripley Hitchcock (1857–1918), editor estadounidense;
 Robert C Hitchcock (1944-), escultor australiano;
 Robyn Hitchcock (1953-), cantautor británico;
 Roswell Dwight Hitchcock (1817–1887), teólogo estadounidense;
 Russell Hitchcock (1949-), miembro de la banda Air Supply;
 Simon C. Hitchcock (1801–1878), político estadounidense;
 Sterling Hitchcock (1971-), jugador de baseball estadounidense;
 Sylvia Hitchcock, Ganadora de Miss Universo en 1967;
 Thomas Hitchcock (1860–1941), jugador de Polo y entrenador de caballos estadounidense;
 Thomas Hitchcock Jr (1900-1944), jugador de polo estadounidense, hijo de Thomas Hitchcock;
 Warren Billingsley Hitchcock (1919–1984), ornitólogo australiano;

Lugares 
 Hitchcock, Dakota del Sur, Estados Unidos;
 Hitchcock, Texas, Estados Unidos;
 Condado de Hitchcock, Nebraska, Estados Unidos;
 Lake Hitchcock, lago glacial de Nueva Inglaterra;
 Snell-Hitchcock, residencia universitaria de la Universidad de Chicago;

Astronomía 
 (7032) Hitchcock, asteroide del Cinturón principal;

Entretenimiento 
 Hitchcock (película), película estadounidense de 2012, protagonizada por Anthony Hopkins.
 El nuevo Alfred Hitchcock presenta, serie de televisión estadounidense, emitida en 1985 hasta 1989 por CBS/NBC.